Бохов — українське прізвище.

Відомі носії 
 Бохов Віталій Антонович (2001—2022) — солдат Збройних Сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну в 2022 році.

Див. також 
 Бохов

Примітки